Binghamia pode referir-se a:
 Binghamia (borboleta), um género de borboletas da família Hesperiidae.
 Cupido (género) (sinónimo de Binghamia), um género de borboleta da família Lycaenidae.
 Espostoa (sinónimo de Binghamia), um género botânico da família Cactaceae.

Desambiguações de gêneros biológicos